Комендант ( «командир») — командная (начальственная) воинская или гражданская должность.

В Малом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указано, что комендант:
 начальник крепости;
 городской [гарнизонный] комендант, особо назначенное лицо или воинский начальник (комендатуры), следит за порядком и дисциплиной в местных войсках и за назначением караулов.

Значения

Россия 
В России должность коменданта может иметь (имела) следующие значения:
 дворцовый комендант — должность в Министерстве императорского двора, с 14 марта 1896 года, начальника органа управления формирований защиты и охраны императорской фамилии. 
 комендант крепости — командир крепости, а где её нет, начальник городского гарнизона, то есть — городской комендант.
 городской комендант, в России был в каждом городе и в тех селениях, где были расположены две или более отдельные воинские части или команды. Для замещения комендантских должностей в С.-Петербурге, Москве, Царском Селе, Гатчине, Петергофе, Варшаве, Тифлисе, Николаеве и некоторых других городах назначались особые лица. В прочих городах обязанности коменданта возлагались на уездных воинских начальников, а где их не было — на одного из офицеров местного гарнизона. Городские коменданты подчинялись главному начальнику военного округа и начальнику гарнизона.
 комендант гарнизона города — надзирает за соблюдением дисциплины и порядка в войсках, расквартированных в городе, за несением караульной службы и содержанием арестованных за дисциплинарные проступки военнослужащих. В вооруженных силах СССР и Российской Федерации комендант является начальником военной комендатуры гарнизона — основного органа управления гарнизонной службой. В небольших гарнизонах, в которых отсутствует штатная военная комендатура, приказом начальника гарнизона назначается внештатный комендант, обычно старший по должности из командиров комендантских подразделений дислоцированных в гарнизоне войсковых частей.
 военный комендант железнодорожной станции — офицер, назначаемый для наблюдения за правильностью и своевременностью передвижения воинских частей (воинских эшелонов) и грузов, а также за погрузкой и разгрузкой воинских поездов.
 комендант пограничного участка — начальник пограничной комендатуры — начальник подразделения пограничного отряда, предназначенного для охраны определенного участка государственной границы. Отвечает за:
 охрану назначенного участка и оперативную работу;
 боевую готовность, боевую подготовку, морально-психологическое состояние и воинскую дисциплину личного состава пограничных застав и других подразделений комендатуры;
 состояние и эффективное применение в охране границы вооружения и техники, инженерных сооружений и заграждений;
 осуществление мероприятий по видам служебно-боевых действий. При организации охраны госграницы обеспечивает выполнение решения начальника пограничного отряда и принимает решения при резком изменении обстановки, руководит подчиненными пограничными подразделениями.
 комендант главной квартиры — должность, учреждавшаяся в военное время в составе полевого штаба русской императорской армии (вооружённых сил Российской империи). В непосредственном его ведении состояли конвой с жандармской частью или командой и обоз главной квартиры. Ему подчинялись находящиеся в районе расположения главной квартиры маркитанты, ремесленники, торговцы, промышленники, прислуга и все вообще частные лица. Он имел право подвергать их аресту до 1 месяца и денежному взысканию до 100 рублей.
 корпусный комендант — входил в состав управления корпуса по штатам военного времени вооружённых сил Российской империи. Круг деятельности его, в районе расположения корпусного штаба, в общих чертах совпадал с кругом деятельности коменданта главной квартиры.
 этапный комендант — назначался в армии Российской империи для заведования в военное время каждым этапом. В подведомственном ему районе этапный комендант был представителем военной власти и непосредственным начальником всех воинских команд и чинов, находящихся на этапе для местной караульной, конвойной и военно-полицейской службы. В местностях, занятых по праву войны, впредь до учреждения особого гражданского управления, ему подчинялись все местные органы администрации и полиции. Он распоряжался отводом помещений для проходящих частей и команд, для госпиталей, лазаретов и для всех управлений и штабов. При этапных комендантах состояли: канцелярия, помощники и офицеры для исполнения обязанностей комендантских адъютантов.
 комендант города или местности на оккупированной территории — представитель оккупационных военных властей.
 комендант местности, в которой введено чрезвычайное положение — отвечает за обеспечение режима чрезвычайного положения, может вводить комендантский час.
 коменданты — уездные правители и командиры местных гарнизонов в Российской империи XVIII века. Иногда коменданты были только уездными правителями, особенно до 1715 года; после этого года командование гарнизоном делается главной и даже исключительной обязанностью комендантов: где нет гарнизонов, нет и комендантов, говорится в указе 1715 года. Исключением служили только украинские города, из опасения неприятельских набегов. Как начальники гарнизонов, коменданты находились под властью генерал-фельдмаршала или губернатора. Как уездные правители, коменданты состояли в полной зависимости от губернаторов, особенно с 1712 года, когда губернаторам было предоставлено право выбирать комендантов «из людей способных», а иногда и быть председателями суда над комендантами. Обер-коменданты назначались только по провинциям, но далеко не везде. Иногда они заменяли вице-губернаторов и даже губернаторов в случае их отсутствия. При них в качестве помощников состояли ландраты, от 6 до 4, смотря по величине провинции. Павел I рядом указов, относящихся к 1797 году, увеличил власть и значение комендантов, предоставив им право обращаться с донесениями лично к нему, и упразднил должности обер-комендантов, а также комендантов в без гарнизонных городах. В 1808 году коменданты были изъяты из ведения губернаторов и их обязанности были ограничены гарнизонной службой.
 комендант — начальник хозяйственной части и технических служащих в некоторых правительственных и общественных учреждениях (общежитиях, театральных зданиях и тому подобное).

Польша и ВКЛ 
Должность коменданта замка (крепости) в Польше и Великом княжестве Литовском (ВКЛ) — Каштелян (, из , от castellum — «за́мок»).

Известные коменданты 
 А. С. Келин — русский генерал-майор, комендант крепости Полтавы во время её обороны в ходе Северной войны.
 И. И. Бахметев — комендант крепости Очаков.
 М. И. Кутузов — комендант крепости Измаил.
 А. Ф. Розен — Бакинский комендант.
 Н. Э. Берзарин — советский генерал-полковник, первый комендант Берлина, после его взятия советскими войсками.
 Ф. Э. Штоквич — полковник, комендант Баязета во время русско-турецкой войны 1877-78 годов.
 Н. О. Адельсон — Санкт-Петербургский комендант.
 И. Н. Львов — последний российский комендант крепости-склада Двинск.
 В. М. Блохин — начальник комендатуры ОГПУ-НКВД.

См. также 
 Список комендантов Петропавловской крепости
 Ордонансгауз
 Канцелярия дворцового коменданта
 Комендантский дом (Петропавловская крепость)
 Комендант крепости

Примечания

Литература 

 П. С. З., т. V, ст. 2879;
 «Свод военных постановлений» (кн. III, ст. 453—460);
 «Устав гарнизонной службы» (§§ 15 — 32);
 «Положение о полевом управлении войск», ст. 278—290;
 
 
 Военная энциклопедия (Сытин, 1911—1915).

Военное управление
Должности
Воинские должности